Emmet County  ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

* Emmet County (Iowa)
 Emmet County (Michigan)